El término Moneo puede referirse a:

 Moneo, localidad de la provincia de Burgos, España.

O a las personas:

 Rafael Moneo (n.1937), arquitecto español;
 Juan Moneo "El Torta" (1953-2013), cantaor flamenco español;
 Manuel Moneo (1949-2017), cantaor flamenco español.